Ez a lista a PlayStation Store-ról letölthető, a Sony PlayStation 3 (PS3) és PlayStation Portable (PSP) videójáték-konzolokon játszható Neo Geo-játékokat sorolja fel. A szolgáltatás NEOGEO Station néven is ismert.

Források